Баканов, Иван:
 Баканов, Иван Геннадьевич (род. 1975) — украинский политик
 Баканов, Иван Михайлович (1870—1936) — русский иконописец и художник.